Morus,  az eperfafélék (Moraceae) családjába tartozó növénynemzetség
 Morus, a szulafélék (Sulidae) családjába tartozó állatnem
Személy
 Morus Tamás (1478–1535) szentté avatott angol humanista, jogász, író, költő, államférfi, az anglikán és a római katolikus egyház vértanúja